Джон Уоррен «Джек» Марин (; родился 12 октября 1944, Шарон, Пенсильвания) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции лёгкого форварда. Учился в университете Дьюка, в 1966 году был выбран на драфте НБА под 5-м номером командой «Балтимор Буллетс». Позже выступал за команды «Хьюстон Рокетс», «Баффало Брейвз» и «Чикаго Буллз». Всего в НБА провёл 11 сезонов. Два раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1972—1973). Включался в 1-ю сборную новичков НБА (1967). Один раз включался во 2-ю всеамериканскую сборную NCAA (1966). Всего за карьеру в НБА сыграл 849 игр, в которых набрал 12 451 очко (в среднем 14,8 за игру), сделал 4405 подборов, 1813 передач, 155 перехватов и 59 блок-шотов.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Дьюк Блю Девилз» (баскетбол)
Игроки «Балтимор Буллетс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Баффало Брейвз»
Игроки «Чикаго Буллз»